Gotham Knights bezeichnet folgende Werke:

 Batman: Gotham Knights, Comicserie con DC Comics aus den Jahren 2000 bis 2006, siehe Batman (Comicserien)#Batman: Gotham Knights
 Gotham Knights (Computerspiel), Computerspiel von Warner Bros. Montreal Games aus dem Jahr 2022

Siehe auch:
 Batman: Gotham Knight, Animationsfilm von Warner Premiere aus dem Jahr 2008